Caccia alla tigre – uno dei tipi della caccia grossa
 Caccia alla tigre – dipinto di Rubens del 1616 c.a.
 Pippo a caccia grossa (Tiger Trouble) – cortometraggio animato del 1945 diretto da Jack Kinney, noto anche come Caccia alla tigre